Watumalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Watumalang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Watumalang, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar